Položka číslovaného seznamu
Toto je seznam zápasů Sparty Praha v play off české hokejové extraligy .

Sparta Praha

Sparta Praha - Třinec

Sparta Praha - Zlín

Sparta Praha - Vítkovice

Sparta Praha - Vsetín

Sparta Praha - Litvínov

Sparta Praha - Pardubice

Sparta Praha - České Budějovice

Sparta Praha - Slavia Praha

Sparta Praha - Brno

Sparta Praha - Liberec

Sparta Praha - Plzeň

Sparta Praha - Jihlava

Sparta Praha - Znojmo

Sparta Praha - Karlovy Vary

Sparta Praha - Hradec Králové

Sparta Praha - Olomouc 

Česká hokejová extraliga
HC Sparta Praha
Sportovní seznamy k Praze